Made in Brazil (mibr) — бразильский киберспортивный проект, основанный в начале 2003 года в Рио-де-Жанейро. Наибольших успехов добилось Counter-Strike подразделение, показавшее очень хорошие результаты, как на своём континенте, так и на европейский и североамериканских соревнованиях. Самым большим успехом проекта является взятие титула чемпионов мира по версии ESWC в 2006 году.

В 2005 году известный игрок Ola «elemeNt» Moum перешел в ряды mibr, после его окончания контракта с Team NoA.

mibr являелся одним из основателей G7 Teams и являелся его членом с 2006 года. После Dreamhack Winter 2009 организация G7 обновила свой рейтинг и команда mibr заняла в нём шестое место.

История 

Made in Brazil изначально появились под клантегом Areana, но уже в 2002 году, будучи спонсируемые компанией DBA, решили сменить название на более известное MiBR. С тех пор их состав, хоть и состоявший по большей части из бразильцев, показывал нам в действии немало европейских игроков: за MiBR успели поиграть норвежцы BSL и ElemeNt, а также швед vesslan, кто на протяжении довольно   долгого времени был их тренером.

Начиная с 2008 года у mibr начались проблемы и игроки начали покидать проект. Впоследствии состав собирался и распускался несколько раз.

Бразильская организация MiBR потеряла одного из своих главных спонсоров — SteelSeries. С ноября 2008 года MiBR так и не объявили нового состава и даже не обозначили своих планов на будущее.

В конце 2009 года южноамериканская пятёрка была расформирована из-за крайне скверных результатов.

В январе 2018 года появилась информация, что североамериканская киберспортивная организация Immortals ведет переговоры о приобретении бренда MIBR.

В июне 2018 года Made in Brazil возвращается на про-сцену. Отстаивать честь легендарного тега в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive будут бывшие игроки SK Gaming, ранее известные как .

9 января 2021 года MiBR осталась без игроков по Counter-Strike: GO. Как сказал один из участников, причиной выхода из команды накопившиеся проблемы и отсутствие оплаты проживания и пропитания за пределами Бразилии. Впрочем, организация не собирается покидать дисциплину и активно ведет переговоры о выкупе состава Boom Esports.
В 2022 году. MiBR потеряли партнера Blast Premier и из-за чего потеряли права на отбор Fall Final

Активные дисциплины

Counter-Strike: Global Offensive

Достижения

Counter-Strike 1.6 male

Counter-Strike: Global Offensive 
Только на оффлайн-турнирах с призовым фондом выше 40'000$

Жирным выделены major-турнир

FIFA 
 1º — WCG Brasil 2010 (Shevi)
 2º — WCG Brasil 2010 (Scorpion)
 3º — WCG Brasil 2010 (pires)
 2º — Electronic Sports World Cup 2010 (pires)
 1º — ESWC Brasil 2010 (pires)

См. также 
 World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт mibr

Киберспорт в Бразилии